Union Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Union Springs (Alabama)
Union Springs (New York)